«Карпаты» () — украинский футбольный клуб из Галича Ивано-Франковской области, выступавший во Второй лиге Украины. Домашние матчи проводит на стадионе «Энергетик» в Бурштыне.

Названия 

 1949—1967 — «Колхозник» ()
 1967—1984 — «Динамо»
 1984—1993 — «Днестр»
 1993—2000 — «Галичина»
 2000—2009 — «Энергетик-Галичина-2»
 2009 — «Днестр»
 2009—2017 — «Гал-Вапно»
 2017—2018 — «Галич»
 2018—2019 — «Карпаты»
 2019—2020 — «Карпаты Галич-Бурштын»
 2020— — «Карпаты»

История 

Клуб основан в 1949 году.

В 2009 году команда при участии Игоря Мусякевича стала именоваться «Днестром», а спустя полгода команда была переименована в «Гал-Вапно» из-за сотрудничества с предприятием «Галичина-Вапно». Команда в 2009 году заняла четвёртое место в чемпионате Галицкого района и первое на Кубке Крылоса. По итогам чемпионата Ивано-Франковской области 2014 года лучшим бомбардиром турнира стал Игорь Худобяк из «Гал-Вапно», забивший 17 голов.

В сезоне 2017/18 команда выступала под названием «Галич» и впервые в своей истории оформила победу в чемпионате области. После победы на региональном уровне клуб был переименован в «Карпаты» и заявлен на любительский чемпионат Украины. Летом 2019 года клуб объединился с бурштынским «Энергетиком» и получил название «Карпаты Галич-Бурштын».

Летом 2020 года руководство клуба подало заявку на участие во Второй лиге Украины 2020/21 и в итоге клуб был допущен к розыгрышу турнира. В связи с переходом в профессиональный дивизион клуб сменил эмблему, в центре которой изображён лев. 28 августа 2020 года команда стартовала в Кубке Украины и в первом предварительном раунде уступила тернопольской «Ниве» (1:2). Свой первый матч во Второй лиге Украины команда сыграла 6 сентября 2020 года против «Чайки» из Киевской области (2:2).

В 2022 году, после вторжения в Украину российских войск руководством клуба было принято решение приостановить выступления в чемпионате Украины

Стадион 
«Карпаты» выступают на стадионе «Энергетик» в городе Бурштын, вмещающем 3000 зрителей. Основная арена клуба — стадион «Колос» в Галиче не соответствует требованиям Профессиональной футбольной лиги Украины, и к тому же пострадал от наводнения 2020 года.

Главные тренеры 
 Андрей Нестерук (2016—2019)
 Пётр Русак (2019—2020)
 Роман Гнатив (2020—2021)
 Любомир Вовчук (2021)
 Карлос Инарехос (2021—2022)

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте ua-football.com 

Футбольные клубы Ивано-Франковской области
Галич (Ивано-Франковская область)